Allmann steht für:

 anderer Name des Allmen, 1080 m, Berg im Kanton Zürich, Schweiz

Allmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Allmann (* 1911), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Ferdinand Allmann (1828–1912), hessischer Landtagsabgeordneter
 Gela Allmann (* 1984), deutsche Trailrunning- und Skitourenläuferin, Model, Autorin und Coach

Siehe auch:
 Allman
 Allmann Sattler Wappner, deutsches Architekturbüro